Нью-Йорк 1894 — 4-й международный шахматный турнир проходивший с 20 октября по 10 ноября. Организован городским шахматным клубом. 

 11 участников. 
Это была последняя победа Стейница в международном турнире. Результат экс-чемпиона мог быть еще лучше, если бы Стейниц, имея выигранную позицию, не просрочил время в партии против Альбина.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте www.pgnmentor.com
Партии турнира  в базе Chessgames
Партии турнира  на сайте 365Chess

1894 год в шахматах
Нью-Йорк (шахматный турнир)